Kürt steht für:
 Ohrady, Gemeinde im Südwesten der Slowakei
 Fakürt, Holztrompete in Ungarn